Poladura puede referirse a:

Divisiones administrativas

En España 
 :
 Poladura de la Tercia, localidad del municipio de Villamanín.
 :
 Poladura (Siero), parroquia del concejo de Siero.
 Poladura (Villaviciosa), parroquia del concejo de Villaviciosa.